Валентност може да се отнася за:

 Валентност, химически термин
 Валентност (лингвистика)
 Валентност (психология)
 Екологична валентност